Penedo (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Penedo (gemeente), een gemeente in deze microregio
 Penedo (plaats), een plaats in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Penedo (fort), een fort en werelderfgoed in de Angolese stad Luanda